Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 480 dans le monde.

 Route fédérale 480 en Allemagne
 BR-480 au Brésil
 Route 480 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 480 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route nationale 480 en France